Floriano Caldani (1772-1836) – anatomista e scienziato italiano
 Leopoldo Marco Antonio Caldani (1725-1813) – fisiologo, anatomista e scienziato italiano